Мальяно () может означать:

Топонимы 
 Мальяно-Альпи — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Мальяно-Альфьери — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Мальяно-Ветере — коммуна в Италии, в регионе Кампания, в провинции Салерно.
 Мальяно-де-Марси — коммуна в Италии, в регионе Абруццо, в провинции Л’Акуила.
 Мальяно-Романо — коммуна в Италии, в регионе Лацио, в провинции Рим.
 Мальяно-Сабина — коммуна в Италии, в регионе Лацио, в провинции Риети.
 Мальяно-ди-Тенна — коммуна в Италии, в регионе Марке, в провинции Фермо.
 Мальяно-ин-Тоскана — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Гроссето.